Kimi Ga Suki – singolo dei Mr. Children del 2002
Kimi Ga Suki – album di Matthew Sweet del 2003